Jednorožec může znamenat:

Základní význam 
 jednorožec – bájné zvíře

Astronomie 
 Souhvězdí Jednorožce

Příjmení osoby 
 Antonín Jednorožec (1896–1964) – pražský stavitel a příležitostný architekt
 Luboš Jednorožec (1925–2016) – český politický vězeň

V kultuře 
 Poslední jednorožec – fantasy román Petera S. Beagla
 Jednorožec, gorgona a mantikora – opera Giana Carla Menottiho
 Neviditelný růžový jednorožec – parodické božstvo

